

Sigle 
 Informationsbyrån – agenzia di spionaggio svedese
 Intelligence Bureau – agenzia di spionaggio indiana
 International Baccalaureate – programma educativo internazionale
 International Bureau – organo dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)
 Internet Banking

Videogiochi
Ib – videogioco per computer.

Astronomia 
 Ib – tipo di supernova

Codici 
 IB – codice vettore IATA di Iberia Airlines
 IB – codice ISO 3166-2:ES delle Isole Baleari (Spagna)
 IB – codice ISO 3166-2:YE di Ibb (Yemen)

Geografia 
 Ib – fiume dell'India, affluente del Mahanadi

Sport 
 IB – nei ruoli del baseball, interbase

Altro 
 ib. – abbreviazione del latino ibidem, nello stesso posto
 ib parte dell'anima secondo la mitologia egizia.
 IB – aerorazzo sovietico del secondo dopoguerra
 IB – autore anonimo del romanzo Vampiretta